I Am Legend (von engl. „Ich bin Legende“) steht für:
 Ich bin Legende, ein 1954 erschienener Science-Fiction-Roman des US-amerikanischen Schriftstellers Richard Matheson
 I Am Legend (Film), eine 2007 gedrehte US-amerikanische Verfilmung des Buches